Orville může být:
název obce
 Orville (Côte-d'Or) – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Orville (Indre) – francouzská obec v departementu Indre
 Orville (Loiret) – francouzská obec v departementu Loiret
 Orville (Orne) – bývalá francouzská obec v departementu Orne
 Orville (Pas-de-Calais) – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais

jiný význam
 The Orville – americký komediálně-dramatický sci-fi televizní seriál